On the Town est une comédie musicale de Leonard Bernstein, créée à Broadway en 1944.
On the Town est le titre original du film musical Un jour à New York, réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly en 1949, adapté de la comédie musicale précédente.